Jože Pahor je lahko:
 Jože (Josip) Pahor (1888–1964), slovenski pisatelj, publicist
 Jože Pahor (1933–2017), slovenski fizik